Perthes (Górna Marna) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Perthes (Ardeny) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Perthes (Sekwana i Marna) – francuska gmina w regionie Île-de-France